Сагындык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сагындык — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сагындык — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.